Аббати́ни () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Аббатини, Антонио Мария (1595—1679) — итальянский композитор.
 Аббатини, Гвидо Убальдо (1600—1656) — итальянский художник и мозаичист.